Storck steht für:
 Storck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Storck (Fahrzeughersteller), US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Storck Bicycle, deutscher Fahrradhersteller
 August Storck, deutscher Süßwarenhersteller  

Siehe auch:
 Stork (Begriffsklärung)